Las lenguas dené-daicas son una macrofamilia lingüística hipotética que agrupa a las lenguas áustricas con las lenguas dené-caucásicas. Fue propuesta por Sergei Starostin (2005) que basándose en sus análisis lingüísticos las lenguas dené-caucásicas estarían relacionadas con las lenguas áustricas. La propuesta se basa en un puñado de cognados y similitudes gramaticales entre ambas macro-familias, pero sin un alto soporte, por lo que la mayoría de los lingüistas no aceptan esta unidad filogenética como una unidad probada, más allá de toda duda. Algunos autores dudan de la clasificación de las lenguas sino-tibetanas, colocándolas en el subgrupo opuesto.

Esta macro-familia a menudo se agrupa con la macrofamilia nostrática para formar la megafamilia boreana.

Clasificación 

De acuerdo a con Sergei Starostin la macrofamilia dené-daic se divide internamente en los siguientes subgrupos:

 Dené-caucásico
 Karasuk
 Burushaski
 Dené-yeniseo
 Na-dené
 Yeniseo
 Sino-caucásico
 Sinotibetano
 Caucásico septentrional
 Hurrito-urartiano
 Hatti
 Vasco-ibero
 Euskera
 Ibero
 Sumerio
 Áustrico
 Austro-tai
 Austronesio
 Tai-kadai
 Yangtsé
 Miao-yao
 Austroasiático 
 Nihali

La posición de las lenguas sino-tibetanas dentro de la macrofamilia es debatida, según Starostin pertenece a las lenguas dené-caucásicas y esta relacionada con las caucásicas septentrionales, sin embargo otros lingüísticas como Starosta lo incluyen en las lenguas áustricas, renombrando a este última como sino-áustrica, lo cual ha tenido el respaldo de muchos lingüistas chinos, a diferencia de los lingüistas occidentales. Se ha reportado que la familia más próxima a la sino-tibetana sería la miao-yao, de acuerdo con técnicas de biología computacional.

Numerales 

Los numerales reconstruidos para diferentes protolenguas incluidas en diferentes versiones de la propuesta dené-daic son:

{|class=wikitable style=text-align:center;
|-
{|class=wikitable style=text-align:center;
|-
! rowspan=2|GLOSA
! colspan=9|Dené-caucásico
! colspan=5|Áustrico
|-
! PROTO-CAUCÁSICO NOr. !! PROTO-CAUCÁSICONOcc. !! PROTO-VASCO !! Íbero !! Hurrita !! Buru-shaski !! PROTO-YENISEO !! PROTO-NA-DENÉ !! Sumerio !! PROTO-SINO-TIBETANO !! PROTO-MIAO-Yao !! PROTO-AUSTRO-ASIÁTICO !! PROTO-KADAI !! PROTO-AUSTRO-NESIO
|-
| 1 || *ʦ(ħ)ɑ || *za || *bade || *ban || *sukki || han || *qūča || *tɬak’aih || *diš || *g-tjig || *ʔɨ || *mwəi || *tʂəmC || *isa 
|-
| 2 || *qʷ’ə || *tʼqʷʼa || *biga || *bina || *sina || alto || *xina || *nak’i || *nim || *g-nis || *ʔwi || *ɓaːr || *saA || *duśa
|-
| 3 || *Łeb(u) || *ɬːə || *(h)er-ahur || *kilu || *kiga || usko || *toŋa || *taq’i || *eš || *g-sum || *pjɔu || *pai || *tuA || *teɭu
|-
| 4 || *umqʼi~*moqʼu || *pʼɬʼa || *larr-ahur || *laur || *tumni || walto || *šai-ga || *dink’e || *limmu || *b-lij || *p-lej || *puən || *pəA || *śepat
|-
| 5 || *p-Łu || *sx̂ʷə || *bortz || *borste || *narja || ʦʰundo || *qal-ga || || *ia || *b-ŋa*l-ŋa || *p-rja || *cɔːŋ || *r-maːA || *lima
|-
| 6 || *ji-rẽŁə- || *ɬʷə || *sei || *sei || *seze || mišindo || *xog-ga || *sekela || *aš || *d-ruk*k-ruk || *k-ruk || -drawʔ || *h-nəmA || *enem 
|-
| 7 || *wərɬ- || *bɮə || *bortzaz-bi || *sisbi || *sindi || tʰalo ||  || *gosts-idi || *imin || *s-nis || *ʣjuŋ- || *t-puəl || *t-ruA || *pitu 
|-
| 8 || *mbərɬ- || *ɣa || *zortzi || *sorse || *kira || altambo || || || *ussu || *b-r-gjat ||  *jat || *t-haːm || *m-ruA || *walu 
|-
| 9 || *wərkʼʷi- || *bʒʷʲə || *bade--(e)ratzi> ||  || *tamri || hunčo ||  || || *ilimmu || *d-kəw ||*t-kʰju*N-ɟuə|| *-cim || *s-ɣwaB || *śiwa 
|-
| 10 || *wət͡sʼ- || *bɕʼʷə || *(h)anbar || *abar || *eman || toːrumo || *qo-(ga) || || *tu || *tsij || *gjwəp || *jət || *pwlotD || *sa-puluq 
|}

Árbol cladístico 
Se ha propuesto el siguiente esquema para las lenguas dené-daicas:

Referencias 

Dene-Daic